Подхради могу бити:

 Подхради (Јичин), варошица у округу Јичин, Краловехрадечки крај, Чешка Република
 Подхради (Злин), насељено мјесто у округу Злин, Злински крај, Чешка Република
 Подхради (Хеб), насељено мјесто у округу Хеб, Карловарски крај, Чешка Република